Bollhuset kan syfta på:

Stora Bollhuset – en byggnad i Gamla stan i Stockholm
Bollhuset, Lund – en idrottshall i Lund
Bollhuset – en byggnad i Uppsala, se Studenternas tennispaviljong

Se även
Bollhus
Eden i Bollhuset